Dichiarazione – in logica
 Dichiarazione – in diritto
 Dichiarazione – regola del gioco del Cricket